«Чудесный светофор» — советский цветной кукольный мультипликационный фильм-сказка, снятый по методу Павла Мершина.

Цветной вариант фильма восстановлен в 2009 году с оригинальных цветоделённых негативов из собрания «Госфильмофонда». Над восстановлением работали Николай Майоров и Владимир Котовский. Премьера восстановленного цветного варианта 3 февраля 2010 года состоялась на фестивале «Белые столбы 2010».

Сюжет 
О том, как сова по воле случая становится лесным светофором.
Действие фильма происходит в волшебном лесу. Лесные жители испытывают массу неудобств из-за столкновений на перекрёстке. Но тут сове случайно капает краска в глаз. Правый остаётся зелёным, а левый становится красным. Тогда на лесном совете медведь-милиционер решает, что сова будет светофором. После чего на лесном перекрёстке воцаряются порядок и спокойствие.

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Григорий Ягдфельд
 Режиссёр-постановщик — Георгий Елизаров
 Оператор — Фёдор Фирсов
 Мультипликаторы-кукловоды: Мария Бендерская, Ф. Шпиндлер, К. Никифоров, Ю. Ряшенцева, В. Крылов
 Композитор — Евгений Жарковский
 Художник-постановщик — Валентин Кадочников
 Звукорежиссёры: И. Евтеев-Вольский, Сергей Минервин

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы 1938 года
Мультфильмы студии «Мосфильм»
Кукольные мультфильмы СССР 1938 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1930-х годов